Amerikai Egyesült Államok
 Southworth (Ohio)
 Southworth (Washington)
 Southworth-patak, Oregon

Nevek
 Southworth, családnév